W.Watson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Watson 1858-1925
 William Watson